Racionalidade - a qualidade ou estado de ser sensato, com base em fatos ou razões
 Racionalismo - corrente filosófica que iniciou com a definição do raciocínio, que é a operação mental, discursiva e lógica
Ou ainda:
 Cultura Racional - ideologia que faz asserções sobre temas relacionados à metafísica e à ética
 Número racional - número que pode ser representado por uma razão (ou fração) entre dois números inteiros
 Função racional - uma razão de polinômios
 Racionais (MBTI) - temperamento psicométrico, enunciado pelo MBTI
 Racionais MC's - grupo musical brasileiro
 A trilogia Racional de Tim Maia:
 Tim Maia Racional, Vol. 1
 Tim Maia Racional, Vol. 2
 Tim Maia Racional, Vol. 3

Desambiguação